Il singolare dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolás Lapentti era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andy Roddick ha battuto in finale 6–3, 6–2 Nikolaj Davydenko.

Teste di serie

  Andy Roddick (campione)
  Albert Costa (secondo turno)
 n/a
  Taylor Dent (primo turno)

 Jan-Michael Gambill (primo turno) 
 Nikolaj Davydenko (finale) 
 Karol Kučera (primo turno) 
 David Sánchez (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2003
ATP Tour 2003